Suobbatjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alep Suobbatjaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (25,2 ha)
Lulep Suobbatjaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (62,5 ha)
Suobbatjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738206-166328), sjö i Jokkmokks kommun,  (2,19 km²)
Suobbatjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738492-168305), sjö i Jokkmokks kommun,  (88,8 ha)
Suobbatjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739517-169297), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,55 ha)
Suobbatjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 743094-160068), sjö i Jokkmokks kommun,  (26,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn